

Codici 
 ZJ – designazione degli squadroni della US Navy per Blimp Utility Squadron

Altro 
 zJ – simbolo dello zeptojoule
 ZJ – simbolo dello zettajoule